Martina Hingis e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Murray ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, vincendo il torneo dopo avere battuto in finale Alicja Rosolska e Nikola Mektić con il punteggio di 2–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić  (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Oliver Marach (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Henri Kontinen (primo turno)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (secondo turno, ritirati)

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Katarina Srebotnik /  Michael Venus (secondo turno)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (secondo turno)

Wildcard 

  Amanda Anisimova /  Michael Mmoh (primo turno)
  Kaitlyn Christian /  James Cerretani (primo turno)
  Danielle Collins /  Tom Fawcett (primo turno)
  Cori Gauff /  Christopher Eubanks (secondo turno)

  Jamie Loeb /  Noah Rubin (primo turno)
  Christina McHale /  Christian Harrison (semifinale)
  Whitney Osuigwe /  Frances Tiafoe (primo turno)
  Taylor Townsend /  Donald Young (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2018